Большое — село в Прохоровском районе Белгородской области России, входит в Подолешенское сельское поселение.

География 
Село находится на высоте 260 м над уровнем моря.

Население

Инфраструктура 
В Большом есть отделение почтовой связи «Большое» Прохоровского почтамта УФПС Белгородской области — филиала ФГУП «Почта России» (почтовый индекс — 309023).

Транспорт 
Проходит региональная автодорога 14K-19.

Примечания 

Населённые пункты Прохоровского района